Арий (Арийс) Аугустович Скриде (; 24 сентября 1906 — 22 ноября 1987) — cоветский и латышский художник. Народный художник Латвийской ССР (1966).

Биография 
Арий Скриде родился 24 сентября 1906 года в Дзелзавской волости (в нынешнем Мадонском крае Латвии).

Окончил Латвийскую академию художеств (пейзажная мастерская В. Пурвитиса, 1932). Работал учителем рисования в Рижской гимназии Н. Драудзини (1936—1942), педагогом Латвийской государственной академии художеств (1942—1964).

Был членом художественного объединения «Садарбс» (1929), членом Союза художников Латвии (с 1944). Награждён бронзовой медалью международной художественной выставки в Сан-Франциско. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1956), Народный художник Латвийской ССР (1966).

Творчество 
Принимал участие в выставках с 1928 года. Заявил себя продолжателем традиций, заложенных творчеством своего учителя В. Пурвитиса. В зрелые годы, кроме пейзажей, писал жанровые композиции посвящённые людям труда и социалистическому строительству. Наиболее известные работы: «Аллея и красная крыша» (1926), «Суда на Даугаве» (1930), «Весна на окраине Риги» (1930), «Московское предместье» (1930), «Стог сена» (1935), «Кегумс» (1939), «Поставка зерна государству» (1949), «Зима в Видземе» (1964), «Улица Кирова» (1969).

Награды и звания 
 Медаль «За трудовое отличие» (1956)
 Народный художник Латвийской ССР (1966)
 Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1956)

Примечания

Литература 
 Vasks A. Ārijs Skride. R., 2007
 Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Atb. red. A. Vanaga — Rīga, 2000 — 1. sēj.
 

Художники Латвии
Художники СССР
Народные художники Латвийской ССР
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Члены Союза художников Латвийской ССР